ТЦН — многозначная аббревиатура:
 ТЦН — турбоциркуляционный насос
 ТЦН — Тойота центр Невский
 ТЦН — топливный центробежный насос

См. также 
  — аббревиатура латиницей